Morería puede referirse a:

 Morería o población musulmana de una localidad española.
 Morería la parte de una ciudad española donde viven o vivieron los morisco y mudéjares.